Abrikóssovka (en rus: Абрикосовка) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 506 habitants. Pertany al districte rural de Saki. Fins al 1948 la vila es deia Ungut.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea